Pistoia (provincie), een Italiaanse provincie
Pistoia (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie